

Sigle 
CROM est un sigle désignant :
 le conseil régional de l'Ordre des médecins
 la Confederación Regional Obrera Mexicana (Confédération Régionale Ouvrière Mexicaine)

Prénom 

Crom est prénom masculin irlandais.

Patronyme 
Le nom Crom a la même origine que 

 André Crom
 Jean-Pierre Le Crom
 John de Crom
 Nathalie Crom
 Ronan Le Crom
 Sean Crom (1956-), coureur d'ultra-trails américain.

Divinités 

 Crom Cruach est un dieu celtique ;
 Dans plusieurs univers de fiction, Crôm  est une divinité ;
 Crôm est souvent cité par le groupe Naheulband qui font souvent référence au *Dieu barbare * dans leurs chansons , les publicités de Naheulbeuk.